Qamarnit bezeichnet:
 Qamarnit (Fluss), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qamarnit (Seengruppe), Seengruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland